Strathclyde földjét korábban Alt Cultnak nevezték. Az apró brit királyság Nyugat-Skóciában helyezkedett el, Dál Riatától délre. Nagyjából a mai angol határig terjedt.

Alt Clut királyai

Strathclyde vagy Cumbria királyai

A Brit-szigetek uralkodóinak listái